Тонајан има више значења:

 Општина Тонајан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тонајан (Тонајан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику